Schinnen (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Schinnen (gemeente), de voormalige gemeente waarin de plaats gelegen was.